Лорио:

 Лорио (1923—2011) — немецкий комический актёр, режиссёр, писатель и художник.
 Лорио, Жанна (1928—2001) — французский музыкант.
 Лорио, Ивонна (1924—2010) — французская пианистка и педагог.